Dit is een pagina met de ranglijst van de KNZB Hoofdklasse-competitie.

Nederlandse landskampioenen Zwemmen voor Clubteams

Competitieranglijst 2001-2002

Competitieranglijst 2002-2003

Competitieranglijst 2003-2004

Competitieranglijst 2004-2005

Competitieranglijst 2005-2006

Competitieranglijst 2006-2007

Competitieranglijst 2007-2008

Competitieranglijst 2008-2009

Competitieranglijst 2009-2010

Competitieranglijst 2010-2011

Competitieranglijst 2011-2012

Competitieranglijst 2012-2013

Competitieranglijst 2013-2014

Competitieranglijst 2014-2015

Competitieranglijst 2015-2016

Competitieranglijst 2016-2017 

Zwemmen in Nederland
KNZB
Sportranglijst